Tetteh ist der Familienname folgender Personen:

 Basilea Amoah-Tetteh (* 1984), ghanaische Fußballspielerin
 Benjamin Tetteh (* 1997), ghanaischer Fußballspieler
 Hanna Tetteh (* 1967), ghanaische Rechtsanwältin, Diplomatin und Politikerin
 Samuel Tetteh (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Sellas Tetteh (* 1956), ghanaischer Fußballtrainer
 Shirley Tetteh (* ≈1990), britische Fusion- und Jazzmusikerin
 Sulemanu Tetteh (* 1992), ghanaischer Boxer, Olympiateilnehmer
 Theresa Tetteh (* 1986), ghanaische Badmintonspielerin